Ockels ist der Familienname folgender Personen:

 Marjet Ockels (* 1943), niederländische Politikerin
 Wubbo Ockels (1946–2014), niederländischer Physiker und Raumfahrer

Ockels bezeichnet außerdem:

 (9496) Ockels, ein Asteroid des Hauptgürtels